Старый Сивух (вариант Сиух) — село в Гумбетовском районе Дагестана. Входит в сельское поселение «Сельсовет „Мехельтинский“»

Географическое положение 
Расположено в 5 км к западу от районного центра села Мехельта.

Население 
Единственное село в районе населённое субэтнической группой аварцев — каратинцами.

История 
Село образовано переселенцами из аула Сиух современного Ахвахского района. В 1944 году село ликвидировано, а жители переселены в села Гендерген и Зандак-Ара (переименованные позже соответственно в Нижний и Верхний Сиух) Андалалского района. В 1957 году сиухцев вновь переселяют, теперь на территорию Хасавюртовского района где образовано новое село Сиух. Постановлением Народного Собрания Республики Дагестан N 269-II НС от 21.09.2000 г. в составе Мехельтинского сельсовета образовано село Старый Сивух.

Примечания 

Населённые пункты Гумбетовского района